Troubadour může být:

 Troubadour (album, JJ Cale) – album hudebníka JJ Calea (1976)
 Troubadour (album, George Strait) – album hudebníka George Straita (2008)
 Troubadour (album, K'naan) – album hudebníka K'naana (2009)